El término cavernícola puede referirse a:

 un hombre de las cavernas o cavernícola, término aplicado al estereotipo del hombre primitivo;
 un troglobio, comúnmente llamado cavernícola, cualquier especie animal que habita en las cuevas y que presenta más o menos adaptaciones a ese medio;
 la especie de arácnidos Selachochthonius cavernicola;
 un dimarcusidae, comúnmente llamado cavernícola,un suborden de tricladidos platelmintos que habitan en cuevas.
 la película El cavernícola (1981), un largometraje de serie B interpretado por Ringo Starr, John Matuszak, Dennis Quaid, Barbara Bach y Felipe Muñiz; o a
 la obra de teatro El cavernícola (1991), una comedia escrita por el actor y comediante estadounidense Rob Becker;
 la película Early Man (Cavernícola / El Cavernícola) (2018), película de animación dirigida por Nick Park.
 Cavernícolas, canción de Ricardo Arjona.